Еле́на Па́вловна Жу́кова (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге.

В 1923—1927 училась в Ленинградском художественно-педагогическом техникуме у А. Рылова, И. Владимирова, в 1930—1936 в Ленинградском институте повышения квалификации работников искусств у В. Воинова и А. Осмёркина.

С 1928 участвовала в выставках. Писала пейзажи, портреты, натюрморты, работала в технике масляной живописи, акварели, рисунка.

В 1927—1930 преподавала в ЛХПУ.

Выставки произведений Е. П. Жуковой прошли в 1940, в 1948 и в 1975 годах в Ленинграде.

В 1930- х гг. была знакома с К. С. Малевичем. Присутствовала на его похоронах, запечатлена на нескольких групповых фотографиях, на панихиде и на церемонии прибытия «супрематического саркофага» на Московский вокзал.

Член Ленинградского Союза художников с 1932 года. В течение полувека была бессменным секретарём секции живописи ЛОСХа. Известны живописные и графические портреты Е. Жуковой, исполненные в разные годы ленинградскими художниками, в том числе К. С. Петровым-Водкиным (нач. 1930-х), Я. Николаевым (1945), а также М. Нестеровым (1936).

Скончалась 31 октября 1991 года в Петербурге на 86-м году жизни. 

Произведения Е. П. Жуковой находятся в ГРМ, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Источники 
 Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда. Experiment/Эксперимент: Журнал русской культуры. № 16: : В 2-х ч. LA (USA), 2010. Ч. 2. С. по указ.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4. Кн.1. М., Искусство, 1983. С.145.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.45.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.385, 402, 403, 445.

См. также 
 Ленинградский Союз художников
 Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художницы СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Ученики Петришуле